Résultats détaillés de l'édition 1993 du tournoi de tennis professionnel masculin de Monte-Carlo.

Faits marquants

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Monte-Carlo
 Saison 1993 de l'ATP

Liens externes 
    Site officiel
 
 

ATP 1993
Sport à Monaco en 1993
Monte-Carlo
Tennis en avril 1993